Barrier Falls ist der Name folgender Wasserfälle in Neuseeland:

 Barrier Falls (Canterbury) im Sudden Valley Stream im Arthur’s-Pass-Nationalpark
 Barrier Falls (Southland) im Mc Ivor Burn im Fiordland-Nationalpark